Felsőtyúkos, , német nyelven Rumänisch Tekes, és erdélyi szász nyelven Blesch-Tâkes, falu Romániában, Erdélyben, Brassó megyében.

Fekvése
Kőhalomtól délnyugatra fekvő település.

Története
Felsőtyúkos, Tyukos nevét 1733-ban említette először oklevél Tikus néven. Későbbi névváltozatai: 1750-ben Oláh Tyukos, 1808-ban Tyukos (Oláh-), Walachisch-Tekesch, Gajnáriu, 1861-ben Oláh-Tyukos, Gainár, 1888-ban Oláh-Tyukos (Wallisch-Tekes), Tykisu romanesca {!}, 1913-ban Felsőtyukos, Wallisch-Tekes, Ticușu Nou.

1910-ben 768 lakosából 714 román, 10 horvát, 3 magyar volt. Ebből 680 görögkeleti ortodox, 64 görögkatolikus, 19 római katolikus volt. A trianoni békeszerződés előtt Nagy-Küküllő vármegye Kőhalmi járásához tartozott.

Jegyzetek

Források 
 
 

Brassó megye települései
Nagy-Küküllő vármegye települései